Spojení písmen U, T a B může mít různé významy:

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, UTB
 Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) v Praze